

Patronyme 

 Louis Doucin (1652-1726), jésuite français.

Autres 
 Pommier Doucin, variété de pommier domestique.